Karl Konrad August Ruppel (* 30. Juli 1880 in Radeburg; † 19. April 1968 in Großenritte-Baunatal) war ein deutscher Jurist und Runenforscher.

Ruppel war Hausmarkenforscher und leitete bis 1939 die Abteilung Hausmarken und Sippenzeichen im SS-Ahnenerbe (seine Abteilung wurde aufgelöst, nachdem das Ahnenerbe 1939 umstrukturiert wurde und sich vermehrt kriegswichtiger Forschung zuwandte). Er war Rechtsanwalt in Bad Nauheim.

Er war 1939 bis 1968 Mitglied im Verein Herold für Heraldik, Genealogie und Verwandte Wissenschaften.

Schriften
Die Hausmarke, das Symbol der germanischen Sippe, Schriftenreihe der Forschungsstätte für Hausmarken und Sippenzeichen im Ahnenerbe, Berlin: Metzner 1939

Einzelnachweise

Rechtsanwalt (Deutschland)
Deutscher
Geboren 1880
Gestorben 1968
Mann
Heraldiker
Person (Forschungsgemeinschaft Deutsches Ahnenerbe)